Герб Пермского края является официальным символом Пермского края как субъекта Российской Федерации.

Описание 
Герб Пермского края представляет собой изображение серебряного медведя, идущего вправо, помещенного на червленом (красном) геральдическом щите; на его спине Евангелие в золотом окладе с изображением восьмиконечного креста. Евангелие увенчано серебряным уширенным, вогнутым на концах крестом. Щит увенчан пермской княжеской короной XV века.

История 
Изображение медведя впервые появляется на «Печати Пермской» — элемента Большой Государственной Печати Ивана IV (1577). Этот символ подразумевал вхождение в состав Русского государства Великопермского княжества, находившегося в XIV—XVI веках в северной части нынешнего Пермского края со столицей в Чердыни. Позднее символ фигурирует в Титулярнике, или «Большой Государственной книге» (1672) среди других 33 земельных гербов — идущий медведь, на спину которого поставлена книга «Евангелие» с крестом на ней. Медведь помещён между елей, что подчёркивает его происхождение из таёжного края.

На изготовленной в 1710 году печати Сибирской губернии изображались три герба провинций (Тобольской, Пермской, Вятской).

17 июля 1783 года были утверждены гербы городов Пермского наместничества. Герб Перми повторял исторический земельный герб: в красном поле серебряный медведь, на котором поставлено в золотом окладе Евангелие, над ним серебряный крест. В качестве наместнического, а затем губернского герба использовался герб Перми. 

Герб Пермской губернии утвержден в 1856 году: «В червленом поле серебряный идущий медведь: на спине его золотое Евангелие, на коем серебряный крест с четырьмя лучами. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою».

В советское время герб не использовался. 

Герб Пермской области был принят Законодательным Собранием 28 декабря 1995 года и подписан губернатором Г. В. Игумновым 17 января 1996 года: «Герб Пермской области представляет собой изображение серебряного медведя, идущего вправо, помещенного на червленом (красном) геральдическом щите; на его спине Евангелие в золотом окладе с изображением восьмиконечного креста. По центру располагается серебряный крест, непосредственно венчающий Евангелие. Щит увенчан княжеской короной и обрамлен венком из золотых дубовых листьев, перевитых Андреевской лентой». От герба города областной отличается тем, что крест стоит прямо на книге, а не висит над ней.

22 августа 1996 года из герба были удалены венок и Андреевская лента, также подправлена терминология. На практике часто использовался прежний герб с венком.

1 декабря 2005 года из Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа был образован Пермский край. Гербом края стал герб Пермской области.

См. также 
 Гербы Пермского края
 Флаг Пермского края
 Гербы районов Пермского края

Ссылки 
 Закон Пермского края «О Гербе Пермского края» от 03.10.2007 № 123−ПК
 Указ Губернатора Пермского края (#150) Об использовании герба Пермской области и герба Коми-Пермяцкого автономного округа исполнительными органами государственной власти Пермского края
 Закон Пермской области о гербе Пермской области

Примечания 

Гербы с изображением медведей
Гербы с княжескими коронами
Гербы с изображением Евангелия